Константи́н Петро́вский:
 Петровский, Константин Александрович (1906—2003) — воздушный гимнаст, акробат, исполнитель куплетов, конферансье, Заслуженный артист РСФСР.
 Петровский, Константин Максимович (1892—1965) — Герой Советского Союза, первый помощник капитана лесовоза «Старый большевик».
 Петровский, Константин Остапович (1907—1991) — Герой Советского Союза, генерал-майор танковых войск.